В Национальной хоккейной лиге хоккеисты, проведшие за свои клубы 500 и более игр подряд в регулярном сезоне, получают почётное звание «Iron Man», «Железный человек». На данный момент, в общей сложности, набралось 25 таких игроков.

Первым игроком, сыгравшим 500 игр подряд, был  из «Нью-Йорк Рейнджерс», который провёл свою пятисотую игру подряд в сезоне 1936/37. Наибольшее количество игр подряд сыграл Фил Кессел. Гленн Холл – единственный вратарь в списке «Железных людей». Швед Хенрик Седин — единственный европеец.

Из действующих игроков лишь Фил Кессел и Брент Бёрнс продолжают свои «железные» серии. Кит Яндл и Фил Кессел стали первыми американцами в данном списке, оба вошли в него на протяжении регулярного сезона 2015/16. В том же сезоне в список вошёл Патрик Марло.

500 и более игр подряд

Примечания

Ссылки 
 
 Официальный сайт НХЛ 
 Hockey Database 

Списки хоккеистов
Списки НХЛ